Рудольф Рафаэль Колиш (; , Коричани, ныне район Кромержиж, Чехия — , ) — австрийский медик. Отец скрипача Рудольфа Колиша.

Учился в Гейдельбергском и Венском университетах, в 1891 г. получил степень доктора медицины. Стажировался под руководством  и , затем некоторое время работал в венской университетской клинике у . В 1896 г. габилитировался и занял должность приват-доцента на кафедре внутренних болезней, с 1898 г. вёл также летнюю практику в Карлсбаде.

Занимался исследованиями этиологии и лечения подагры, нефрита, ожирения, нарушением обмена веществ при заболеваниях крови, однако в первую очередь приобрёл известность как специалист по сахарному диабету. Колиш в особенности работал над изучением роли питания в развитии болезни. Итоговой работой Колиша в этой области стала монография «Теория стимулов и современные методы лечения диабета» (; 1918), важное значение также имела книга для врачей «Пособие по диетотерапии хронических болезней» (; 1899).

Литература

Ссылки 

Врачи Австрии